Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2002 vond plaats van 2 tot en met 11 december 2002 in Zoutelande. Er werd gespeeld met het systeem van 3 punten per overwinning. Met dit systeem werd geprobeerd om te bereiken dat het eindklassement meer door prestaties op het dambord en minder door allerlei regels bepaald wordt. Het idee is dat er meer winstpartijen komen en minder remises. En in het eindklassement minder speelsters op een gelijk aantal punten eindigden. Dit is het enige jaar dat dit systeem gehanteerd werd. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 8 december. 

Nina Hoekman werd met 23 punten, 7 overwinningen en 2 remises, afgetekend kampioene. Het was haar derde Nederlandse kampioenschap bij de vrouwen. Ze mocht zich 2 ronden voor het einde al kampioene noemen en won zowel van Olga Kamyshleeva als van Tanja Chub, die tweede en derder eindigden.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand met scoretabel, partijen en tussenstanden
 Fragmenten

Dammen in 2002
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere